Беспечная — название населённых пунктов:

Украина 
 Беспечная — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Беспечная — село в Сквирском районе Киевской области.
 Беспечная — село в Жашковском районе Черкасской области.